Beacon Light Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Beacon Light Hill (New Mexico)
 Beacon Light Hill (Wyoming)